Fronhausen ist der Name folgender Orte:

 Fronhausen, Gemeinde in Hessen
 Fronhausen (Lahn), Ortsteil der Gemeinde Fronhausen
 Fronhausen (Gemeinde Mieming), Dorf in der Ortschaft Barwies, Gemeinde Mieming, Tirol

Siehe auch:

 Frohnhausen